Zola bezeichnet:

 einen Stadtteil von Soweto, siehe Zola (Soweto)
 einen Teil des italienischen Ortsnamens Zola Predosa
 einen weiblichen Vornamen, Zola (Vorname)
 einen Nebenfluss des osttimoresischen Flusses Loumea
 die François-Zola-Talsperre in Frankreich
 Zola (Film), US-amerikanische Tragikomödie von Janicza Bravo (2020)

Zola ist der Familienname folgender Personen:
 Distel Zola (* 1989), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Émile Zola (1840–1902), französischer Schriftsteller
 François Zola (Francesco Zolla) (1795/1796–1847), französischer Ingenieur
 Gianfranco Zola (* 1966), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Irving Kenneth Zola (1935–1994), US-amerikanischer Mediensoziologe
 Jean-Pierre Zola (1916–1979), österreichisch-ungarisch-französischer Schauspieler
 Salvatore Luigi Zola (1822–1898), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lecce
 Tom Zola (* 1988), deutscher Military-Fiction-Autor

Zola ist der Künstlername von:
 Arlette Jaquet (* 1949), Schweizer Sängerin, siehe Arlette Zola
 Bonginkosi Dlamini (* 1977), südafrikanischer Musiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Sola
 Solá